Zkratka CSS má několik významů. 
 Cascading Style Sheets (CSS) – kaskádové styly, jazyk pro definici pravidel formátování internetových stránek
 Content Scrambling System – technologie šifrování DVD 
 Confederated States Ship – označení amerických konfederačních lodí
 Central Security Service – viz Národní bezpečnostní agentura USA, National Security Agency (NSA)
 Counter-Strike: Source – multiplayerová počítačová hra
 Chirp Spread Spectrum – modulační spektrum
 Catalina Sky Survey – projekt na hledání blízkozemních planetek
 CSS H. L. Hunley – americká konfederační miniponorka roku 1864 potopila unionistickou šroubovou šalupu USS Housatonic, čímž provedla první úspěšný ponorkový útok v historii
Comparison Shopping Services – metoda dodávání odkazů na výrobky do výsledků vyhledávání

Možná také hledáte:
 Cross-site scripting (XSS) – metoda narušení WWW stránek

Zkratky